BMW F20, auto van het Duitse merk BMW
 Fietssnelweg F20 van Halle naar Brussel in België
 Snelfietsroute F20 van Gouda naar Rotterdam in Nederland